Proboscidea može označavati:
 Proboscidea (red sisavaca) Illiger, 1811, surlaši, red sisavaca u infrarazredu Eutheria
 Proboscidea (biljni rod) Schmidel, rod biljaka u porodici Martyniaceae